Associació Internacional del Voluntariat, organització no governamental internacional per al foment del voluntariat social
 Agrupació Independent Valenciana, agrupació d'electors municipalista històrica de La Llosa de Ranes (Costera)
 Autèntics Independents del Vallès, agrupació d'electors municipalista de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Associació Israelita de Veneçuela, entitat que agrupa la comunitat jueva sefardita de Veneçuela
 Aichi virus, virus de la família dels Picornaviridae